Laire urbaine de Dives-sur-Mer est une aire urbaine française centrée sur les 22 communes de l'unité urbaine de Dives-sur-Mer, dans le Calvados. Composée de 32 communes, elle comptait  en 2016.

Composition selon la délimitation de 2010

Liens externes 
 Insee, Composition de l'unité urbaine (délimitation de 2010)
 Insee, Informations statistiques sur l'unité urbaine

Sources

Aire urbaine dans le Calvados